Giallo désigne en italien la couleur jaune.

De plus :
 un giallo est un roman policier de la collection Il Giallo Mondadori, créée en 1929 et repérable à leur couverture jaune ;
 un giallo est un genre cinématographique italien créé en 1963 ;
 Giallo est un film de Mario Camerini sorti en 1933 ;
 Giallo est un film de Dario Argento sorti en 2009.